José Mendoza puede hacer referencia a:
José de Mendoza y Sánchez Boquete, político peruanoJosé Mendoza Zambrano futbolista peruano.José Armando Mendoza''' (2001-) futbolista colombiano.